Я́ков Алекса́ндрович Ба́сов ( ) — советский и украинский художник. Заслуженный художник Украинской ССР (1978), Народный художник Украины (2004).

Самобытное творчество художника относят к направлениям «претворённого (индивидуально-субъективного) реализма», романтизма, отмечают тесную связь с импрессионизмом. В центре творчества Я. Басова — человек, его душевные переживания.

Биография 
Родился 2 февраля 1914 года в городе Симферополе. 

Живописно-художественное образование началось в студии академика живописи Н. С. Самокиша. Вместе с ним в той же студии Самокиша с 1928 по 1934 год учился симферополец Мемет Абселямов. 

По рекомендации Н. С. Самокиша продолжал обучение в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры с 1933 по 1937 год. Проходит мастерские Н. Наумова, Д. Н. Кардовского, В. И. Шухаева. 

В 1941—1946 годах служил в рядах Советской Армии, участвовал в Великой Отечественной войне.

С 1946 года жил и работал в Крыму — в Алупке и Ялте. Здесь он трудился более 50 лет, выезжая для работы в среднюю полосу России, Карелию, Якутию, Украину. В 1997 году на основе коллекции картин, подаренных городу Алупке, был открыт Городской музей живописи художника.

Произведения художника экспонировались на 63 персональных и многочисленных коллективных выставках на Украине, в России, на 37 выставках в 22 странах мира, в том числе Канаде, Голландии, Норвегии, Австрии, Германии, Японии, Бельгии, Польше, США, Италии, Испании, Англии, Франции.

Более 600 работ были переданы художником в дар музеям Крыма, более 100 работ находятся в собраниях 42 музеев Украины и за рубежом. Коллекции работ Якова Басова являются частью постоянной экспозиции Ливадийского дворца-музея и Алупкинского государственного дворцово-паркового заповедника.

Яков Басов скончался 16 марта 2004 года в Алупке на 91-м году жизни.

Творчество 
В основе работ Я. Басова лежит принцип антропоцентризма. Этот принцип — ядро и двигатель эволюции художественной манеры художника, точка отсчета в эстетических рассуждениях. Согласно убеждениям художника, диалогичность и сотворчество — основа современной живописи и искусства в целом: они становятся возможны в произведении благодаря «правильной недосказанности». Она призвана пробудить в зрителе желание завершить картину, то есть домыслить, дочувствовать. Тем самым картина становится не только предметом отстранённого разглядывания, но и личным творческим объектом. Я. Басов своими работами старается «перевести его [зрителя] на свою орбиту, скорость, ритм и дать возможность тем самым „состыковаться“. Не влиять на него, подавляя ему присущие „скорости“, а увести в свободный полёт прекрасного ощущения жизни».

Основной живописный жанр, в котором работает художник, — пейзаж. Природа понимается как среда формирования сознания человека, как сущность, через которую наиболее полно можно передать все оттенки чувств, обращенные к человеку. Природа в работах Я. Басова выступает живой, динамической, эстетически совершенной стихией. Эта стихия в своём законченном выражении является символом, формой для выражения внутренней, истинной сущности духовности. «Пейзаж — это святая святых для разговора с человеком. Ему близко и небо, и деревья, и море. Это та область, где в диалоге можно встретиться, ответить на вопросы зрителя посредством живописи. Вне доброты не может быть творчества. Дерево — это величайшее религиозное чувство. Религия — это любовь, пронизывающая взгляд на бытие мира. Это не абстракция, если я его дух поднял из бездны чувств»

В плане осмысления образной сути пейзажей Якова Басова знаменательны его размышления о метафоричности и символическом характере живописного языка. Символ, в трактовке художника, имеет двойственный характер: с одной стороны, — это «символ не предметов, а нашего восприятия жизни со всеми тончайшими оттенками», которые дано увидеть художнику; с другой стороны, каждый пейзаж, каждое его состояние имеет свой символ, свой «знак выражения» — это своеобразный «ключ», раскрывающий состояние пейзажа. Поэтому, утверждает автор, изобразительное искусство — это искусство символов, что дает возможность художнику не имитировать зримый мир, создавать не натуралистическое произведение, а передавать движение, «вечный ток жизни», любовь и отчаяние художника.

Композиции Якова Басова острые и разнообразные. Их построение поневоле привлекает зрителя, заставляя стать "участником изображенного", как к примеру, почувствовать себя на борту рыбацкого судна в открытом море или на берегу северного озера, или на полянке осеннего леса. Такое привлечение художником зрителя и побуждение его к восприятию природы - это отличительная черта творческой манеры Басова.

Основные циклы работ 
 Исполненные маслом серии пейзажей Москвы, Ленинграда, Прибалтики, русского Севера, Крыма (1946 — 1962)
 «Сельские мотивы» (1962)
 «По Северу» (1964)
 «Львов» (1965)
 «Моя Украина» (1969)
 «Весна на Украине» (1971)
 «Севастополь» (1972)
 «Керчь рыбацкая» (1974)
 «Весна в колхозе „Украина“» (1975)
 «Земля весенняя» (1977)
 «Черное море» (1978)
 «Якутия» (1978)
 «Земля Украины» (1980)
 «Пейзажи Украины» (1981)
 «Киев сегодня» (1982)
 «Пейзажи Крыма» (1984)
 триптих «Памяти героев Аджимушкая» (1984)
 «Ялта — город у моря» (1987)
 «Земля Тавриды» (1991)
 «Времена года» 1995)
 «Лики древней земли» (1966 — 1998)

Награды и звания 
 Народный художник Украины (2004)
 Заслуженный художник Украинской ССР (1978)
 Лауреат Государственной премии Автономной республики Крым (1997)
 Почётный гражданин Алупки (1999)
 медали

Примечания

Литература 
 I. С. Навротська . Басов Яків Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016.
Басов Я. А. Творчество — это судьба [Текст] / Я. А. Басов. — К.: КМЦ Поэзия, 1998. — 241 с.
 Золотухина Н. А. Поэтическая одухотворённость крымского пейзажа в акварелях Якова Басова // Культура народов Причерноморья. — 2005. — № 66. — c. 88-91
 Солнечный художник. Яков Басов в памяти современников. Сост. А. Я. Басов., В. Н. Голубев. — Симферополь: Сонат, 2007. — 204 с., ил.
 Яков Басов. Живопись, акварель, рисунок : [альбом] / сост. А. Басов — Симферополь: Салта ЛТД, 2009

Ссылки 
 Яков Басов // Арт-галерея «Бульвар»
 Яков Басов // Крымская художественная галерея
 В. Казарин Отважный рыцарь света и добра — Яков Басов
 Басов Яков Александрович // Галерея крымской живописи Арт-Юг

Военные инженеры Великой Отечественной войны
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Художники Украины
Художники Крыма
Почётные граждане Алупки
Лауреаты премии Автономной Республики Крым